Chantraine peut faire référence à :

Toponyme 
 Chantraine, commune des Vosges
 , nom de plusieurs cours d'eau de France

Patronyme 
 Auguste Chantraine (1896-1945), Résistant français, mort en déportation à Mauthausen
 Pierre Chantraine, linguiste français

Voir aussi 
 Chanteraine, commune de la Meuse
 Chantraines, commune de la Haute-Marne
 Parc des Chanteraines, espace vert départemental situé à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine)
commanderie de Chantraine, commanderie des Hospitaliers de st-Jean de Jérusalem à Huppaye.